Emma eller EMMA kan syfta på:

Film och TV
 Emma (1972) – brittisk miniserie från 1972, baserad på Jane Austens roman, med Doran Godwin i titelrollen 
 Emma (film, 1996) – film från 1996, baserad på romanen av Jane Austen, med Gwyneth Paltrow i titelrollen 
 Emma (TV-film, 1996) – brittisk TV-film från 1996, baserad på Jane Austens roman, med Kate Beckinsale i titelrollen 
 Emma (2009) – brittisk miniserie från 2009, baserad på Jane Austens roman, med Romola Garai i titelrollen 
 Emma (film, 2020) – brittisk film från 2020, baserad på Jane Austens roman, med Anya Taylor-Joy i titelrollen

Konst och litteratur
 Emma (konstmuseum) – konstmuseum i Esbo
 Emma (roman) – roman av Jane Austen från 1816
 Emma (tidskrift) – tysk feministisk tidskrift, grundad 1977
 Emma (litterär figur) – en figur i en serie barnböcker
 Emma (manga) – manga

Musik
 E.M.M.A – svensk popgrupp

Mytologi
 Emma-O – underjordsgud i japansk mytologi

Namn
 Emma (namn) – kvinnonamn

Naturvetenskap
 283 Emma – asteroid
 Emma (djur) – släkte av mossdjur inom familjen Candidae

Teknik och produkter
 Emma (segelfartyg) – k-märkt svenskt segelfartyg
 M/S Emma II – fartyg
 Emma (möbel) – fåtölj

Geografi

Antarktis

 Emma, caleta – en vik i Antarktis

USA 

 Emma, Missouri – en ort i Missouri, Saline County, 

Robotskapade USAförgreningar